Jméno a příjmení Václav Procházka má více nositelů:

 Václav Procházka (* 1984) – český fotbalový obránce a záložník
 Václav Procházka (lékař) (* 1961) – český lékař
 Václav Procházka (politik) (1????–1???) – rakouský politik české národnosti z Moravy
 Václav Procházka (překladatel) (* 1950) – český překladatel
 Oleg Václav Procházka (1896–1943) – československý legionář, důstojník a odbojář popravený nacisty